Catedral da Dormição (Moscovo)
Catedral da Dormição (Vladimir)

Desambiguações de templos
</noinclude>